Прошлогодняя чемпионка Анжелика Кербер защищала свой титул, но проиграла во втором круге Лорен Дэвис.

27-летняя Симона Халеп впервые вышла в финал Уимблдона и сразу победила. За весь турнир Халеп проиграла только один сет. Для румынки это вторая победа на турнирах Большого шлема после Открытого чемпионата Франции 2018 года.

Перед стартом турнира сразу пять теннисисток претендовали на первое место в рейтинге по его окончанию — Эшли Барти, Наоми Осака, Каролина Плишкова, Кики Бертенс и Петра Квитова. Эшли Барти осталась первым номером рейтинга несмотря на поражение в 4-м круге.

Серена Уильямс в случае победы могла догнать рекордсменку по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде Маргарет Корт (24). Уильямс 11-й раз в карьере играла в финале Уимблдона (7 побед — 4 поражения).

15-летняя американка Кори Гауфф стала самой юной с 1991 года теннисисткой в основной сетке Уимблдона, кому удалось выиграть матч. При этом в первом круге Гауфф обыграла самую возрастную теннисистку в основной сетке — 39-летнюю Винус Уильямс. Гауфф также стала самой юной в истории теннисисткой, которой удалось пройти квалификацию на Уимблдоне.

Впервые в истории на Уимблдоне в третье сете играется тай-брейк. При счёте 12-12 по геймам будет сыгран обычный тай-брейк до 7 очков (с преимуществом не менее двух очков). Ни в одном матче в женском одиночном разряде игра в третьем сете не дошла до счёта 12-12.

Посев 

  Эшли Барти (четвёртый круг)
  Наоми Осака (первый круг)
  Каролина Плишкова (четвёртый круг)
  Кики Бертенс (третий круг)
  Анжелика Кербер (второй круг)
  Петра Квитова (четвёртый круг)
  'Симона Халеп (титул)
  Элина Свитолина (1/2 финала)  Слоан Стивенс (третий круг)  Арина Соболенко (первый круг)  Серена Уильямс (финал)  Анастасия Севастова (второй круг)  Белинда Бенчич (третий круг)  Каролина Возняцки (третий круг)  Ван Цян (третий круг)  Маркета Вондроушова (первый круг)''

  Мэдисон Киз (второй круг)
  Юлия Гёргес (третий круг)
  Йоханна Конта (1/4 финала)
  Анетт Контавейт (третий круг)
  Элизе Мертенс (четвёртый круг)
  Донна Векич (первый круг)
  Каролин Гарсия (первый круг)
  Петра Мартич (четвёртый круг)
  Аманда Анисимова (второй круг)
  Гарбинье Мугуруса (первый круг)
  София Кенин (второй круг)
  Се Шувэй (третий круг)
  Дарья Касаткина (первый круг)
  Карла Суарес Наварро (четвёртый круг)
  Мария Саккари (третий круг)
  Леся Цуренко (первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка турнира

Женщины